Реплікація ( — знову, ще прикладаю, з , також ) — у різних галузях науки і техніки термін, що означає процес створення копій.

 Реплікація ДНК — процес подвоєння молекули ДНК
 Реплікація баз даних — створення і подальша синхронізація копій об'єкта бази даних
  — тиражування CD, DVD-дисків методом заводського штампування.